Лекич (/)— сербская фамилия.

Известные носители 
 Лекич, Андреа (род. 1987) — сербская гандболистка.
 Лекич, Данило (1913-1986) — югославский военачальник. 
 Лекич, Деян (род. 1985) — сербский футболист.